Lac Allard kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Lac Allard, Abitibi-Témiscamingue, sjö i Québec, 
 Lac Allard, Côte-Nord, sjö i Québec,